Bad Habits (band), een Britse punkrock/metalband
 Bad Habit (band), een Zweedse band
 Bad Habits (Billy Field), een studioalbum van Billy Field
 Bad Habits (Colin James), een studioalbum van Colin James
 Bad Habits (The Monks), een studioalbum van The Monks
 Bad Habits (Every Avenue), een studioalbum van Every Avenue
 Bad Habits (Jenny Burton), een single van Jenny Burton
 Bad Habits (Ed Sheeran), een nummer van Ed Sheeran
 Bad Habit (the Kooks), een nummer van the Kooks